

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 28 березня — український живописець Станіслав Ковальчук
 28 жовтня — український вчений-медик, педагог Олег Бакалюк

Померли

Призначено, звільнено 
 ігуменом монастиря призначено Василя (Величковського)

Див. також 
 1942 у Тернопільській області

Примітки

Джерела 
 1942 //

Посилання